A Setét Torony, Stephen King nyolcrészes regényfolyama (1982–2012)
 A Setét Torony, 2017-es amerikai sci-fi-fantasy westernfilm, melyet Nikolaj Arcel rendezett és írt Stephen King regénysorozata alapján